Grover es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Grover (condado de Marinette, Wisconsin).
  Grover (condado de Taylor, Wisconsin).